Wocu (от  ), или Вокю́ (по аналогии с ЭКЮ), представляет собой расчётную денежную единицу, корзиночную валюту, рассчитываемую ежедневно по курсам валют стран, входящих в большую двадцатку. В двадцатку стран, на базе валют которых рассчитывается Вокю, входят крупнейшие по показателю ВВП страны мира . 

Валюты, входящие в корзину Вокю, имеют удельный вес в корзине, вычисляемый на основе доли страны в мировом ВВП. Методика расчёта Вокю разрабатывается независимой некоммерческой организацией WDX institute, которая была создана в 2008 году для исследований в области мировой валютной системы  . Веса валют в корзине пересчитываются дважды в год, третьего мая и третьего ноября в 16:00 UTC. Вокю была задумана как некая альтернатива Европейской валютной единице Экю, способствующая уменьшению валютных рисков в международных расчётах.

История 
Идея создания мировой валюты, способной заменить доллар, возникла давно. Ещё на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году Джоном Кейнсом была сформулирована идея глобальной валюты, названной им банкором.

В дальнейшем эта идея в условиях двуполярного мира получила своё воплощение в международной расчётной единице SDR.

Идея расчёта глобальной валюты на основе валют двадцати ведущих стран мира возникла в 1996 году и получила своё воплощение в 2009 году, начиная с которого она регулярно рассчитывается независимой некоммерческой организацией WDX institute.

Расчёт стоимости Вокю

Примечания

Литература 
 WDX organization. Брошюра независимой организации WDX, посвященная Вокю

Денежные единицы по алфавиту
Расчётные денежные единицы
Международные финансы
Макроэкономика